Икиш-Тишпак — царь Эшнунны, правил в начале XVIII века до н. э. Иго предшественник был царь Ибни-Эрра а преемник Даннум-тахаз

Список датировочных форм

Ссылки 
 Список датировочных формул Икиш-Тишпака

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XVIII века до н. э.